Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 Australie
 ,
 Canada
.
 France
  de chasseurs à pied,
  du génie,
  d'infanterie,
  de mitrailleurs motorisés,
  de tirailleurs sénégalais.